Notre-Dame de Grâce (Unsere Liebe Frau von der Gnade) ist ein im französischen Sprachraum verbreiteter Marientitel. 

Es ist der Name von:
 Notre-Dame-de-Grâce (Montréal), ein Verwaltungsbezirk von Montreal, Kanada
 Notre-Dame-de-Grâce (Cignac), einer Kirche in Gignac im französischen Departement Hérault
 der Kathedrale von Cambrai
 einer dort verehrten Ikone, siehe Notre-Dame de Grâce (Ikone)
 Sanctuaire Notre Dame de Grâce, Kloster in Rochefort du Gard in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées